Огневик хвостозубый, или Фломоидес хвостозубый () — вид двудольных растений рода  семейства . Впервые описан российским ботаником Михаилом Григорьевичем Поповым под названием Phlomis urodonta ; перенесён в состав рода Phlomoides Тишабаем Адыловым, Рудольфом Владимировичем Камелиным и М. А. Махмедовым в 1987 году.

Распространение 
Эндемик киргизской части Чаткальского хребта.

Ботаническое описание 
Гемикриптофит.

Соцветие колосовидное или мутовчатое.

Плод — орешек.

Близок виду Phlomoides kurpsaica; последний отличается от зопничка хвостозубого опушённой чашечкой цветка.

Примечания 

Яснотковые
Флора Азии
Эндемики Киргизии
Таксоны растений, названные в честь людей